Aspra, Maramureș
 Aspra, Italia
 Aspra Spitia